Laufenberg steht für:
 Laufenberg (Gemeinde Radenthein), Katastralgemeinde der Stadt Radenthein in Kärnten, Österreich

Laufenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Laufenberg (* 1945), deutscher Radiomoderator

 Iris Laufenberg (* 1966), deutsche Dramaturgin und Intendantin
 Laurenz Laufenberg (* 1990), deutscher Schauspieler
 Maria Laufenberg (1910–1944), Mitglied der Schönstattbewegung und Opfer des Nationalsozialismus
 Uwe Eric Laufenberg (* 1960), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Walter Laufenberg (* 1935), deutscher Schriftsteller
Siehe auch:
 Laufenburg
 Laufberger